Vérité steht für:
 Auguste-Lucien Vérité (1806–1887), französischer Uhrmacher
 Vérité (Musikerin) (* 1990), US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin
 Vérité (Schiff), ein französisches Linienschiff
 Cinéma vérité, eine historische Epoche des Dokumentarfilms
 Rendition Vérité, Markenname einer Reihe von 3D-Grafikchips
Verité (Nichtregierungsorganisation), eine Nichtregierungsorganisation im Bereich Arbeitsgerechtigkeit

Siehe auch:
 Veritas